I Know — одиннадцатый студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 1998 году в США на лейбле Virgin Records. I Know достиг двадцать шестого места в американском хит-параде Billboard 200. Продажи превысили 0,5 млн копий и диск получил золотой статус RIAA.

История 
I Know достиг позиции № 26 в чарте Billboard 200.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
На 41-й церемонии Грэмми 1999 года певец получил номинации в категориях Best Traditional R&B Performance и Best Male R&B Vocal Performance за песню «I Know».

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы